

Жінки 
 Лучкіна Любов Миколаївна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Чоловіки 
 Лучкін Владислав Геннадійович — російський хокеїст, центральний нападник.
Прізвища